Actinostachys är ett släkte av ormbunkar. Actinostachys ingår i familjen Schizaeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormbunksväxter
Actinostachys